Ха́рино — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Харино — деревня в Красноборском районе.

Владимирская область 
 Харино — деревня в Вязниковском районе.

Вологодская область 
 Харино — деревня в Бабаевском районе.
 Харино — деревня в Бабушкинском районе.
 Харино — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область 
 Харино — деревня в Верхнеландеховском районе.
 Харино — деревня в Вичугском районе.
 Харино — деревня в Тейковском районе.

Костромская область 
 Харино — деревня в Вохомском районе.
 Харино — деревня в Солигаличском районе.

Мордовия 
 Харино — посёлок в Темниковском районе.

Московская область 
 Харино — деревня в Ступинском районе.

Нижегородская область 
 Харино — деревня в Городецком районе.
 Харино — до 1965 г. название деревни Соловьёво в городском округе город Бор.

Новгородская область 
 Харино — деревня в Старорусском районе.

Новосибирская область 
 Харино — деревня в Искитимском районе.

Омская область 
 Харино — село в Омском районе Омской области.
 Харино — название посёлка Береговой до 1963 года.

Пермский край 
 Харино — посёлок в Гайнском районе.
 Харино — деревня в Берёзовском районе
 Харино — прежнее название села Бондюг в Чердынском районе.

Псковская область 
 Харино — деревня в Опочецком районе.
 Харино — деревня в Палкинском районе.
 Харино — деревня в Порховском районе.
 Харино — деревня в составе города Псков Псковской области.
 Харино — деревня в Псковском районе.

Рязанская область 
 Харино — деревня в Клепиковском районе.

Смоленская область 
 Харино — деревня в Кардымовском районе.
 Харино — деревня в Новодугинском районе.
 Харино — деревня в Сафоновском районе.
 Харино — деревня в Угранском районе.

Тамбовская область 
 Харино — деревня в Петровском районе.

Татарстан 
 Харино — деревня в Верхнеуслонском районе.

Тверская область 
 Харино — деревня в Западнодвинском районе.
 Харино — деревня в Ржевском районе, входит в состав сельского поселения «Итомля».
 Харино — деревня в Ржевском районе, входит в состав сельского поселения «Победа».
 Харино — деревня в Ржевском районе, входит в состав сельского поселения «Чертолино».
 Харино — деревня в Торопецком районе.

Тульская область 
 Харино — деревня в Венёвском районе.
 Харино — деревня в Ленинском районе.
 Харино — деревня в Ясногорском районе.
 Харино — деревня в Щёкинском районе.

Челябинская область 
 Харино — село в Красноармейском районе.

Ярославская область 
 Харино — деревня в Даниловском районе.
 Харино — деревня в Любимском районе.
 Харино — деревня в Некоузском районе.
 Харино — деревня в Некрасовском районе.
 Харино — деревня в Рыбинском районе.